Le patronyme flamand Marel, Mareel, Mareels, Marreel, Marelus est une variante de Morel avec le -o- remplacé par un -a- :

Patronyme 

Maurice Mareels (1893-1976), un artiste peintre belge.

Patronyme flamand